Михкель Ярвисте (; 28 мая 2000, Тарту) — эстонский футболист, опорный полузащитник.

Биография 
Начал заниматься футболом с пяти лет, воспитанник клуба «Таммека» из своего родного города. С 2017 года стал играть на взрослом уровне за вторую и первую команду «Таммеки». Дебютный матч в высшей лиге Эстонии сыграл 6 мая 2017 года против «Нымме Калью». Первый гол в чемпионате забил 4 августа 2017 года в ворота «Калева Силламяэ». Со своим клубом стал финалистом Кубка Эстонии 2016/17, однако в той кампании ни разу не вышел на поле и лишь один раз попал в число запасных. Всего в основной команде «Таммеки» провёл 5 сезонов, сыграл 125 матчей и забил 8 голов в высшем дивизионе.

В начале 2022 года перешёл в таллинскую «Флору». Первый матч за клуб сыграл 2 марта 2022 года против «Таммеки», заменив на 82-й минуте Мартина Миллера.

Выступал за сборные Эстонии младших возрастов, провёл более 40 матчей. По состоянию на 2022 год был капитаном сборной 21-летних.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЭФС (чемпионат)
 Профиль на сайте ЭФС (сборная)
 
 

Футболисты Эстонии
Игроки ФК «Таммека»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Флора-2»